Юхим Тарлапан (; нар. 17 травня 1944, с. Мегуреле, Королівство Румунія - 8 грудня 2015, Кишинів  ) - молдовський письменник і сатиричний поет, епіграміст, автор сатиричної літератури та дитячих книжок.

Біографія 
Юхим Тарлапан народився 17 травня 1944 року в селі Мегуреле в окрузі Унгень (на той час у графстві Белць ).  Закінчив Державний університет Молдови, філологічний факультет, спеціальність журналіст (1962-1970), а пізніше відвідував курси Літературного інституту імені Горького в Москві (1985-1987).  

Працював літературним редактором у газеті "Viața satului" (), на республіканській радіостанції в Молдові, у видавництві "Люміна" та щотижневику " Література і мистецтво "

Праці 

 A doua pauză de râs…: (ghicitori, poezioare vesele, fabule) / Efim Tarlapan; des.: Diana-Maria Sabău. – Ch.: Labirint, 2011. – 30 p.: il.
 Aerul de-acasă: poezii și ghicitori pentru copii / Efim Tarlapan; il.: Catrin Bespaliuc. – Ch.: Prut, 2013. – 24 p.: il.
 Alfabetul – ghicitoare / Efim Tarlapan; il.: Otilia Tarlapan. – Ch.: Presa, 1999. – 36 p.: il.
 Bobocelul / Efim Tarlapan; il.: Lică Sainciuc. – Ch.: [s. n.], 1992. – 14 p. : il.
 DENS: dicționar enciclopedic satiric / Efim Tarlapan; pict.: Dumitru Trifan. – Ch.: Labirnt, 1994. – 32 p.: il. – (Cartușiera).
 Deșertul din clepsidră: aforisme / Efim Tarlapan; prez. graf.: Otilia Tarlapan. – Ch.: Pontos, 2005. – 95 p. – (Pegasus).
 Dioptrii pentru ochelarii de cai…: compuneri selecte: vechi și noi satire, fabule, miniaturi comice, epigrame, epitafuri, parodii, aforisme / Efim Tarlapan; prez. graf.: Lică Sainciuc. – Ch.: Hyperion, 1995. – 208 p.
 Eseuri tragi-comice / Efim Tarlapan. – Ch.: Labirint, 2011. – 51 p.
 Ghicitori. Epigrame / Efim Tarlapan; pict.: Dumitru Trifan. – Ch.: Labirint, 1995. – 32 p.: il. – (Cartușiera).
 Lănțișorul cu cheițe: poezii și ghicitori / Efim Tarlapan; il.: Iaroslav Oliinâk. – Ch.: Hyperion, 1995. – 64 p.: il.
 Pauza de râs…: ghicitori, poezii, ironii / Efim Tarlapan; cop.: Otilia Tarlapan. – Ch.: Labirint, 2011. – 32 p.
 Stați jos, copii!: lecție de satiră și umor / Efim Tarlapan; il.: Mihai Brunea. – Ch.: Hyperion, 1990. – 96 p.: il.
 Un melc la fotbal / Efim Tarlapan; il.: Violeta Dabija. – Ch.: Prut Internațional, 2003. – 16 p.: il. – (Poezii de seama voastră) (Poezii mici pentru pici-pitici).
 Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru și al neamurilor mele / Efim Tarlapan. Front Cover. Labirint, 2010 - Moldova - 40 pp. ISBN: 978-9975-948-22-7
 Zâmbete pentru export = Sorrisi da esportare / Efim Tarlapan; trad. în lb. it.: Tatiana Ciobanu, Liuba Croitoru, Claudia Lupașcu; pref.: George Corbu. – Ch.: Labirint, 2012. – 175 p. – Lb. rom. și it.

Зовнішні посилання 

 Doliu -- Scriitorul satiric Efim Tarlapan s-a stins din viață
 Omul săptămânii, Efim Tarlapan, pe web site-ul Timpul.MD
 Exemplu de parodie în versuri a lui Emil Tarlapan

Примітки 

Молдовські письменники
Молдовські поети
Кавалери ордена Пошани (Молдова)
Померли від серцевої недостатності
Померли 8 грудня
Померли 2015
Народились 17 травня
Народились 1944